Rio Tea kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Tea (vattendrag i Brasilien), Amazonas,

Spanien 

 Río Tea, vattendrag, Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar